Повстанческая армия Украины (махновцы)
 Украинская повстанческая армия (бандеровцы)
 Украинская повстанческая армия (бульбовцы)